Пољанице је насеље у Србији у општини Љиг у Колубарском округу. Према попису из 2011. било је 439 становника.

Демографија 
Становништво је староседелачко и досељено пре Првог српског устанка из околине Ужица, Старог Влаха, и Срема. Воћарска задруга је основана 1932. а задружни магацин изграђен 1937.

У насељу Пољанице живи 437 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 43,5 година (44,5 код мушкараца и 42,5 код жена). У насељу има 160 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,40.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Галерија слика

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Љигу
Насељена места у Колубарском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији